

Топоніми 

 Алст — місто та муніципалітет у Бельгії
 Алст — селище в Нідерландах, в провінції Гелдерланд
 Алст — селище в Нідерландах, в провінції Північний Брабант

Люди 

 Віллем ван Алст — голландський художник
 Еверт ван Алст — голландський художник

Інше 
 Алст — гра Пола Гейварета.